Fidalgo Football Club foi uma agremiação esportiva brasileira extinta fundada a 8 de agosto de 1914, sediada em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

História 
Criado no início do século XX, deu origem junto ao Magno Football Club, fundado a 15 de agosto de 1913, ao atual Madureira Esporte Clube, associação fruto de outras posteriores fusões. Sua data de fundação serviu como parâmetro para a atual do Tricolor Suburbano da Rua Conselheiro Galvão.

Em 1915, participou da Associação Atlética Suburbana (AAS), fundada em 24 de maio de 1915. O clube venceu o campeonato de segundos quadros. No ano seguinte, participou do mesmo certame.

Em 1917, venceria os segundos e terceiros quadros do campeonato da mesma associação. No ano seguinte volta a conquistar os segundos quadros.

Em 1919, conquistou os primeiros e segundos quadros.

Em 1923, vence a Série B da Segunda Divisão, mas não consegue chegar à elite porque perdeu a qualificação para o último colocado da primeira divisão, Rio de Janeiro.

Em 1926, vence os segundos quadros do campeonato carioca da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT).

Em 1929, vence o Torneio Início da LMDT, Série ECAN.

Em 1932, disputa a segunda divisão da Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), ficando na oitava colocação.

Em 1933, se funde ao Magno para formar o Madureira Atlético Clube, atual Madureira Esporte Clube.

Títulos
 1915 - Campeão de segundos quadros da Associação Atlética Suburbana (AAS);
 1917 - Campeão de segundos e terceiros quadros da Associação Atlética Suburbana (AAS);
 1918 - Campeão de segundos quadros da Associação Atlética Suburbana (AAS);
 1919 - Campeão de primeiros e segundos quadros da Associação Atlética Suburbana (AAS);
 1923 - Campeão da Série B da Segunda Divisão (LMDT);
 1926 - Campeão de segundos quadros da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT);
 1929 - Campeão do Torneio Início da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT);

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1914
Fundações no Brasil em 1914